João Teixeira de Bettencourt   (Beira, Velas, ilha de São Jorge  -?) foi produtor Agrícola em terras próprias e militar do exército português na especialidade de infantaria.

Biografia 
Prestou serviço no exército português, no Regimento de Guarnição nº 1, aquartelado na Fortaleza de São João Baptista, no Monte Brasil, junto à cidade de Angra do Heroísmo.

Foi um médio detentor de terras na ilha de São Jorge, nomeadamente na localidade da Beira  onde produzia cereais para exportação para outras ilhas dos Açores.

Relações Familiares 
  
Foi filho de Jorge Quadros Pacheco de Bettencourt e D. Clara Margarida de Bettencourt. Casou a 11 de Janeiro de 1844 em Santo Amaro, Velas, ilha de São Jorge com D. Mariana Joséfa de Bettencourt (24 de Março de 1823 - ?) filha de José de Sousa Bettencourt Teixeira e de D. Joséfa Rosa de Bettencourt, de quem teve oito filhos:

D. Maria Joséfa de Bettencourt (16 de Junho de 1849 Toledo,  Santo
Amaro, Velas, ilha de São Jorge) casou com José Bettencourt de Oliveira a 21 de Outubro de 1869.
Manuel (17 de Fevereiro de 1846 - ?).
António (23 de Agosto de 1852 - 10 de Outubro de 1852).
João (26 de Maio de 1862 - 21 de Outubro de 1863).
José (15 de Março de 1865 - ?).
Francisca (? - 3 de Outubro de 1854).
José (26 de Setembro de 1859 - 26 de Setembro de 1863).
Paciência Maria de Bettencourt (Norte Grande, Velas, ilha de São Jorge 1809 - Beira, Velas, São Jorge; 28 de Abril de 1884), casou a 4 de Junho de 1831 com António Bettencourt de Oliveira (4 de Março de 1801 – 1 de Agosto de 1866).

Registos paroquiais do depósito da Biblioteca Pública e Arquivo de Angra do Heroísmo, sedeada no Palácio Bettencourt.

Naturais de Velas
Militares dos Açores